NV ist die Abkürzung für:

 Air Central, ehemalige japanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Deutscher Nautischer Verein von 1868 e. V. in Hamburg
 Naamloze Vennootschap (auch N.V.), Bezeichnung für Aktiengesellschaften nach niederländischem und belgischen Recht, siehe
 Aktiengesellschaft (Niederlande)
 Aktiengesellschaft (Belgien)
 Nahverkehr, Gegensatz zum Fernverkehr
 Nationalversammlung, Begriff für verschiedene historische und gegenwärtige parlamentarische Versammlungen
 Naturwissenschaftliche Vereinigung
 Netzwerk-Variable (bzw. ), Kommunikationsobjekt in Local Operating Network
 Nevada, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Nichtveranlagungsbescheinigung
 Niederösterreichische Versicherung, österreichische Versicherungsgesellschaft
 Niedersächsische Verfassung
 Niedervolt, umgangssprachlich für Kleinspannung
  oder , siehe Nachtsichtgerät und Nachtsicht-Assistent
 , englisch für ohne Jahrgang bei Weinen, siehe Jahrgang (Wein)
 , englisch für nicht flüchtig (Dauer-), unter anderem in der Speichertechnologie, siehe NVRAM
 Normalverteilung in der Mathematik
 NV-Verlag, Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft
 NV-Versicherungen
 Vanuatu, Inselstaat im Südpazifik nach dem ICAO-Code
 NV-Zentrum steht für Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum in der Quantenphysik
 Nissan NV, Kleintransporter

NV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Norwegen: Notodden in der Provinz Vestfold og Telemark
 Serbien: Nova Varoš

#NV ist die Abkürzung für:

 nicht vorhandener Wert (Ausgabe von Microsoft Excel)

n. V. steht als Abkürzung für:

 nach Vereinbarung bei der Bekanntgabe von Terminen (Sprechstunden)
 nach Verlängerung, zum Beispiel bei einem Fußballspiel, siehe Verlängerung (Fußball)
 nach Voraussetzung in der Mathematik

n. v. ist die Abkürzung für:

 nicht vorhanden, zum Beispiel bei der Nennung einer (noch festzulegenden) Eigenschaft einer Sache

nv steht für:

 Navajo (Sprache), nordamerikanische Sprache nach ISO 639-1
 freier Grafikkartentreiber für nvidia-Karten in X.Org und XFree86

nV ist die Abkürzung für:

 Team EnVyUs, eine US-amerikanische E-Sport-Organisation
 Nanovolt, ein Milliardstel Volt

Siehe auch:

Abkürzung